Sam Rinzel (né le  à Chanhassen dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Biographie

Carrière junior 
Rinzel évolue dans le système de développement de junior du Minnesota de 2018 à 2021. Il évolue principalement pour les équipes de l'école de Chaska.

Lors de la saison 2021-2022, il joue pour les Black Hawks de Waterloo dans l'United States Hockey League.

En prévision du repêchage de 2022, la centrale de recrutement de la LNH le classe au  rang des espoirs nord-américains chez les patineurs.Il est sélectionné au  rang par les Blackhawks de Chicago.

Au niveau international 
Rinzel représente les États-Unis. Il participe à la Coupe Hlinka-Gretzky en 2021, se classant à la  place.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| align=left|2018-2019 || align=left|Chaska/Chanhassen Bantam AA || align=left|U14 AA || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2018-2019 || align=left|Lakers du Minnesota 14U AAA || align=left| || 16 || 3 || 8 || 11 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2018-2019 || align=left|Northstar Elite U15 || align=left| || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2019-2020 || align=left|Blizzard du Minnesota 15U AAA || align=left|U15 AA || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2019-2020 || align=left|Chaska High || align=left| || 25 || 4 || 5 || 9 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| align=left|2019-2020 || align=left|B15 - District 6 || align=left| || 3 || 1 || 2 || 3 || - || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2020-2021 || align=left|Blizzard du Minnesota 16U AAA || align=left|U16 AA || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2020-2021 || align=left|Chaska High || align=left|USHS-MN || 19 || 8 || 17 || 25 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2021-2022 || align=left|B17 - Section 2 || align=left| || 3 || 1 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2021-2022 || align=left|B17 - Red || align=left| || 3 || 1 || 0 || 1 || - || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2021-2022 || align=left|Team Forest || align=left| || 4 || 0 || 0 || 0 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2021-2022 || align=left|Team SIT Financial Services || align=left| || 18 || 4 || 12 || 16 || 12 || 3 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| align=left|2021-2022 || align=left|Chaska High || align=left|USHS-MN || 27 || 9 || 29 || 38 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| align=left|2021-2022 || align=left|Black Hawks de Waterloo || align=left|USHL || 21 || 2 || 8 || 10 || 8 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4

Au niveau international 

| align=left|2021 || align=left|  U18 || align=left|Coupe Hlinka-Gretzky || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"| place

Références 

Naissance en juin 2004
Naissance au Minnesota
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago